Ти́ллотсон — английская фамилия.  

Известные носители:
 Тиллотсон, Джон  (1630—1694) — архиепископ Кентерберийский.
 Тиллотсон, Джонни (род. 1939) — американский певец, популярный в конце 1950-х — первой половине 1960-х годов.
 Тиллотсон, Нил (1898—2001) — американский изобретатель и предприниматель.